Pierre Barbet peut désigner :
 Pierre Barbet (1925-1995), de son vrai nom Claude Avice, un écrivain français ;
 Pierre Barbet (1884–1961), un médecin français ;
 Pierre Barbet (décédé en 1298), le 60e archevêque de Reims, de 1274 à 1298.